Marienhof este un film serial TV, care se transmite în fiecare seară pe postul ARD. Serialul este produs de studiourile "Bavaria Fernsehproduktion GmbH" în Grünwald-Geiselgasteig lângă München, acțiunea are loc în cartierul fictiv "Marienhof" din orașul Köln. Marienhof este produs din anul 1992, el face parte din cadrul serialelor siropoase germane.

Distribuție

Rolul principal

Vezi și
Lista emisiunilor transmise de ARD

Legături externe 
  Website al serialului la  DasErste.de 
 Marienhof la Bavaria-Film.de
 
 Fans – Marienhof-Page.de
 Marienhof la Deutsche-Dailys.de 
 Seriale la  Soapspoiler.de 

Filme germane
Seriale germane